Myrtis bezeichnet:

 Myrtis (Lyrikerin) aus Anthedon, eine griechische Lyrikerin
 Myrtis (Gattung), eine Gattung der Kolibris

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Myrtis (Florida)